Pflanzer bezeichnet:
 den Eigentümer einer Plantage
 für die Plantagenbesitzer in den Südstaaten der Vereinigten Staaten, siehe Pflanzer (Südstaaten)
 einen Landwirt
 eine Art Blumentopf
 ein Gartengerät, das genutzt wird, um Löcher zum Einsetzen von Pflanzen in den Boden zu treiben, siehe Pflanzholz

Pflanzer ist der Familienname folgender Personen:
 Karl von Pflanzer-Baltin (1855–1925), österreichischer General

Siehe auch:

 Planzer